Il singolare maschile  del torneo di tennis Schenectady Open 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Michael Stich che ha battuto in finale Emilio Sánchez 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Michael Stich (campione)
 Sergi Bruguera (quarti di finale)
 Emilio Sánchez (finale)
 Andrej Čerkasov (quarti di finale)

 Aleksandr Volkov (quarti di finale)
 Horst Skoff (semifinali)
 Todd Woodbridge (quarti di finale)
 Francisco Clavet (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Schenectady Open 1991
ATP Tour 1991